Locomotiva DB 112 (I)
Locomotiva DB 112 (II)